C27H44O3 – formula molecolare del calcitriolo
C27H44O3 – formula molecolare del tacalcitolo

Formule molecolari